Dalmatinska nogometna liga u sezoni 1975./76. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Dinara" iz Knina.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!DIN !!JAD !!JUG !!JUN !!MET !!MRA !!NER !!OML !!PRI !!SLAG !!SLAT !!SLO !!VEL !!ZLL !!ZMB !!ZMM 
|-
|DIN ||align="left"|Dinara Knin 
|bgcolor="gainsboro"| || ||0:1 || || ||3:0 || ||3:1 || || ||1:0 ||0:0 || || || ||5:1 
|-
|JAD ||align="left"|Jadran Ploče 
| ||bgcolor="gainsboro"| ||0:1 || || ||3:1 || ||1:0 || || ||2:0 ||0:0 || || || ||2:1 
|-
|JUG ||align="left"|Jugovinil Kaštel Gomilica 
|0:0 ||3:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||3:3 ||0:0 ||2:0 ||2:0 ||2:1 ||3:2 ||1:1 ||2:1 ||4:1 ||0:2 ||1:2 ||1:2 
|-
|JUN ||align="left"|Junak Sinj 
| || ||1:1 || bgcolor="gainsboro" | || ||4:1 || ||3:3 || || ||0:1 ||2:1 || || || ||4:1 
|-
|MET ||align="left"|Metalac Šibenik 
| || ||1:1 || ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 || ||1:2 || || ||7:1 ||1:1 || || || ||3:1 
|-
|MRA ||align="left"|Mračaj Runović 
|1:2 ||1:0 ||2:1 ||1:3 ||4:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:0 ||3:3 ||1:1 ||1:1 ||1:0 ||2:3 ||0:0 ||3:1 ||0:2 ||3:0 
|-
|NER ||align="left"|Neretvanac Opuzen 
| || ||2:2 || || ||3:0 || bgcolor="gainsboro" | ||0:2 || || ||1:0 ||2:1 || || || ||1:5 
|-
|OML ||align="left"|Omladinac Vranjic 
|0:0 ||3:1 ||3:0 p.f. ||1:0 ||1:2 ||1:1 ||1:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:0 ||1:1 ||2:2 ||4:1 ||5:0 ||3:1 ||6:1 ||2:1  
|-
|PRI ||align="left"|Primorac Biograd na Moru 
| || ||4:1 || || ||3:0 || ||2:2 || bgcolor="gainsboro" | || ||3:0 ||4:2 || || || ||2:2 
|-
|SLAG ||align="left"|Slaven Gruda 
| || ||1:2 || || ||1:5 || ||2:3 || ||bgcolor="gainsboro"| ||6:1 ||3:2 || || || ||3:3 
|-
|SLAT ||align="left"|Slaven Trogir 
|1:0 ||4:0 ||3:2 ||6:1 ||2:1 ||3:1 ||3:2 ||0:1 ||0:0 ||1:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:0 ||0:0 ||3:0 ||6:1 ||1:1 
|-
|SLO ||align="left"|Sloga Mravince 
|1:3 ||1:1 ||1:0 ||5:1 ||0:0 ||3:1 ||0:1 ||1:1 ||0:0 ||3:1 ||4:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:0 ||1:1 ||4:3 ||3:2 
|-
|VEL ||align="left"|Velebit Benkovac 
| || ||0:1 || || ||3:3 || ||3:0 || || ||0:1 ||2:2 p, 0:3 p.f. || bgcolor="gainsboro" | || || ||3:2 
|-
|ZLL ||align="left"|Zlatna luka Sukošan 
| || ||1:0 || || ||6:0 || ||0:0 || || ||2:1 ||0:1 || ||bgcolor="gainsboro"| || ||3:1 
|-
|ZMB ||align="left"|Zmaj Blato 
| || ||0:0 || || ||2:1 || ||0:2 || || ||1:0 ||0:1 || || ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 
|-
|ZMM ||align="left"|Zmaj Makarska 
|1:2 ||2:0 ||1:2 ||2:1 ||4:1 ||2:2 ||0:3 p.f. ||2:1 ||0:1 ||2:0 ||3:2 ||0:0 ||2:2 ||2:0 ||1:2' ||bgcolor="gainsboro"| 
|-
!colspan="18"|
|-
|colspan="18" align="left"| 
podebljan rezultat - utakmice od 1. do 15. kola (1. utakmica između klubova) 
rezultat normalne debljine - utakmice od 16. do 30. kola (2. utakmica između klubova)  
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora 
 rezultat nakošen i smanjen *   - iz dostupnih izvora nije uočljiv domaćin susreta 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 
p - utakmica prekinuta  
3:0 p.f. / 0:3 p.f. - rezultat 3:0 bez borbe
|}
 Izvori: 
 
    
 
 
 
  

 Kvalifikacije za Hrvatsku ligu 
Igrano 20. i 27. lipnja 1976. 

 Grobničan se plasirao u Hrvatsku ligu''

 Izvori:

Kvalifikacije za Dalmatinsku ligu 
Igrano u kolovozu 1976.

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1975./76.
 Međuopćinska nogometna liga Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo 1975./76. 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1975./76.
 Međuopćinska nogometna liga Zadar-Šibenik 1975./76.

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 68-70  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 146-149   
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str 49-52 
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 115-118  
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 93-94 
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 91-93  

1975-76
1975-76
Dalmacija